Шарль II де Крой (; 31 июля 1522, Бенш — 24 июня 1551, Кьеврен) — 2-й герцог ван Арсхот, 3-й князь де Шиме и Священной Римской империи, граф де Бомон, барон де Кьеврен, сеньор де Крой, гранд Испании 1-го класса — военачальник Габсбургских Нидерландов

Сын Филиппа II де Кроя и Анны де Крой.

Наследовал отцу в 1549. В том же году получил от инфанта Филиппа должность генералиссимуса всех ордонансовых отрядов Нидерландов, которую ранее занимал его отец.

В 1550 принимал императора Карла V и его наследника в своем замке Бомон.

Умер от смертельной раны, нанесенной изменниками при покушении.

Семья 
1-я жена (20.02.1542): Луиза де Лоррен (10.01.1521— 18.10.1542), дочь герцога Клода де Гиза и Антуанетты де Бурбон

2-я жена (1.12.1549): Антуанетта де Бургонь-Ла-Вер (29.05.1529—29.05.1588), дочь Адольфа Бургундского, сеньора де Беверена, и Анны ван Берген. Вторым браком вышла за Жака д’Аннё, сеньора д’Обанкур

Детей не имел, и его наследником стал младший брат Филипп III де Крой.

Примечания

Литература 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 33 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 574—575

Дом де Крой
Гранды Испании
Военачальники Священной Римской империи
Военачальники Нидерландов